Садовичи — название населённых пунктов:

 Садовичи — деревня в Копыльском районе Минской области Белоруссии.
 Садовичи — деревня в Жирятинском районе Брянской области России.